

Захаровська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Захаровська — присілок, Лузький район, Кіровська область